

Cinema 
 Badge of Honor – film del 1934 diretto da Spencer Gordon Bennet
 Badge of Honor – film del 2015 diretto da Agustín
 The Badge of Honor – cortometraggio muto del 1913

Letteratura 
 Badge of Honor – serie di romanzi gialli di W. E. B. Griffin

Pagine correlate 
 Badge of Honour